Чемпионат России по футболу 2000 года — 9-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России.

Чемпионский титул защитил московский «Спартак». Второе место занял московский «Локомотив», третье место заняло московское «Торпедо». Таким образом, все медали чемпионата завоевали только московские клубы; подобное было 4-м таким случаем в чемпионатах России. По итогам сезона высшую лигу покинули «Локомотив» НН, «Уралан». На их место пришли «Торпедо-ЗИЛ» и «Сокол».

Участники

Составы команд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Лучшие бомбардиры

Список «33 лучших» 
Утвержден на заседании исполкома РФС 5 декабря 2000 года.

Вратари 
 1. Нигматуллин («Локомотив» М); 2. Филимонов («Спартак» М); 3. Мандрыкин («Алания»).

Защитники 
 Правые: 1.  Парфёнов («Спартак» М); 2.  Тчуйсе («Спартак» М, «Черноморец»); 3. Нижегородов («Локомотив» М).
 Свободные: 1. Чугайнов «Локомотив» М); 2. Ананко («Спартак» М); 3. Катульский («Зенит»).
 Левые: 1. Ковтун («Спартак» М); 2. Точилин («Динамо» М); 3. Евсеев («Локомотив» М).
 Стопперы: 1. Дроздов («Локомотив» М); 2. Варламов (ЦСКА); 3. Литвинов («Торпедо»).

Полузащитники 
 Правые: 1. Гусев («Динамо» М); 2. Баранов («Спартак» М); 3. Есипов («Ротор»).
 Центральные: 1. Булатов («Спартак» М); 2.  Рахимич («Анжи»); 3. Калиниченко («Спартак» М).
 Передние: 1. Титов («Спартак»); 2. Лоськов («Локомотив» М); 3.  Призетко («Черноморец»).
 Левые: 1.  Сирхаев («Анжи»); 2.  Ромащенко («Динамо» М); 3. Безродный («Спартак» М).

Нападающие 
 Правые: 1. Панов («Зенит»); 2. Бузникин («Сатурн», «Спартак» М); 3.  Ранджелович («Анжи»).
 Левые: 1. Семак (ЦСКА); 2.  Робсон («Спартак» М); 3. Кириченко («Ростсельмаш»).

Призы

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте rsssf.com
 Статистика чемпионата на сайте WildStat.ru

2000
Футбол в России в 2000 году
Чемпионат России по футболу 2000